Lacrosse
Le satellite espion Lacrosse
Le missile sol-air MGM-18 Lacrosse
La crosse, sport collectif d'origine amérindienne (aussi appelé  « le lacrosse » en français depuis le terme anglais).
La crosse, sport collectif médiéval d'origine française.
Centrale nucléaire de La Crosse dans le Wisconsin
Jean-Baptiste Raymond de Lacrosse (1761-1829), marin français, commandant de vaisseau. Voir Naufrage du Droits de l'Homme.
Bertrand Théobald Joseph de Lacrosse (1796-1865), fils du précédent, militaire et un homme politique français. 
Lacrosse, album de John Zorn.
Buick LaCrosse, une automobile

Voir aussi